Schlage (Dummerstorf), een plaats in de Duitse gemeente Dummerstorf
 Schlage (Sprockhövel), een plaats in de Duitse gemeente Sprockhövel
 Schlage (Hannover), een plaats in de Duitse regio Hannover